Psychopathy Red — первый сингл американской трэш-метал-группы Slayer с альбома World Painted Blood, выпущенный 18 апреля 2009 года. Композиция рассказывает о серийном убийце Андрее Чикатило.

Список композиций 
 Psychopathy Red (String Tribute Players) 2:47
 Psychopathy Red (Explicit) 2:26

Участники записи

Участники группы 
 Том Арайа — Вокал и бас-гитара
 Джефф Ханнеман — гитара
 Керри Кинг — гитара
 Дэйв Ломбардо — ударные

Продюсеры 
 Грег Фидельман — Продюсер
 Рик Рубин — Эксклюзивный продюсер

Примечания 

Песни Slayer
Песни 2009 года